Ахавно (), також Агавно:

 Ахавно — річка у Кашатазькому районі Нагірно-Карабаської Республіки.
 Ахавно — село, розташоване на однойменній річці у Кашатазькому районі Нагірно-Карабаської Республіки.